Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers - museum in Den Helder
 Maritiem centrum Abraham Fock - museum op Ameland